Sandor Szabo (1906-1966), Hongaars-Amerikaans worstelaar
 Sándor Szabó (1915-1997), Hongaars acteur
 Sándor Szabó (1929), Hongaars atleet gespecialiseerd in de vijfkamp
 Sándor Szabó (1941-1992), Hongaars schermer
 Sándor Szabó (1951), Hongaars zwemmer
 Sándor Szabó (1960), Hongaars pianist en dirigent
 Sándor Szabó (1975), Hongaars politicus
 Sándor Andó-Szabó (1979), Hongaars voetbalscheidsrechter
 Sándor Szabó, Hongaars atleet